Радомсько — місто в Польщі, адміністративний центр Радомщанського повіту Лодзинського воєводства.
 Радомсько (футбольний клуб) — польський футбольний клуб із однойменного міста.
 Ґміна Радомсько — ґміна у Радомщанському повіті Лодзинського воєводства.

Багатозначні терміни